Николай Семёнович Стромилов (1842—1894/5) — российский ; предводитель дворянства.

Биография 

Из дворян. Николай Стромилов родился 1 апреля 1842 года; в родовом имении отца — штаб-ротмистра Семена Петровича Стромилова, которое находилось в селе Копцове Александровского уезда. Получив образование в Константиновском межевом институте и побыв вольным слушателем юридического факультета Московского императорского университета, он поступил на службу мировым посредником во Владимирской губернии. 

Стромилов был членом Владимирской губернской земской управы, непременным членом владимирского губернаторства по крестьянским делам присутствия и александровским предводителем дворянства. 

Главные его труды: «Володимерщина. Роспись печатного и изданного о Владимирской епархии и губернии» (Владимир, 1884); «Александрова слобода» (Москва, 1884); «Русская литература скотоводства за последние 40 лет» (Санкт-Петербург, 1870); «Русская литература по скотоводству за последние 100 лет» (Санкт-Петербург, 1872); «Святый преподобный Стефан, игумен Махришский» (Владимир, 1890); «Лукианова пустынь» (Владимир, 1894). 

Стромилов страдал от сахарного диабета, «с осени 1894 года стало замечаться у него расстройство в функции дыхательных органов и в конце концов образовалась чахотка, которая и свела его в могилу». По настоянию знакомых уехал в Крым, где и скончался 11 октября 1895  года (по старому стилю), в три часа ночи. Похоронен в селе Волохове, где были погребены и его родители. 

После него осталось ценное собрание печатных материалов о Владимирской губернии.

Примечания 

Александровские уездные предводители дворянства (Владимирская губерния)
Умершие от сахарного диабета